Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jakob Hlasek ha battuto in finale 6–1, 7–5  Anders Järryd.

Teste di serie

  Miloslav Mečíř (primo turno)
  Jakob Hlasek (campione)
  Yannick Noah (semifinali)
  Jonas Svensson (primo turno)

 John Fitzgerald (primo turno) 
 Darren Cahill (semifinali) 
 Anders Järryd (finale) 
 Magnus Gustafsson (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1989